Wilcza Jama ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Wilcza Jama (Czarna Białostocka), Weiler in der Gmina Czarna Białostocka in der Woiwodschaft Podlachien
 Wilcza Jama (Koziegłowy), Weiler in der Gmina Koziegłowy in der Woiwodschaft Schlesien